Crossplay – sinonimo di cross-platform, tipologia di videogioco che può funzionare su più sistemi operativi
 Crossplay – termine del cosplaying che consiste nel vestirsi da personaggio del sesso opposto al proprio